Johann Goldhagen ist der Name folgender Personen:

* Johann Eustachius Goldhagen (1701–1772), deutscher Pädagoge und Philologe
 Johann Friedrich Gottlieb Goldhagen (1742–1788), deutscher Mediziner und Naturwissenschaftler